Уфимская духовная семинария — среднее учебное заведение Уфимской епархии Русской православной церкви для подготовки церковно- и священнослужителей. Действовала в городе Уфе с 1800 по 1917 годы.

История 
Семинария в Уфе была открыта по определению Святейшего Синода от 25 июня 1800 года и до 1865 года именовалась Оренбургской (по названию епархии). При разделении Оренбургской епархии на Оренбургскую и Уфимскую, семинария получила наименование Уфимской.

При семинарии в 1804 году был открыт сиротский дом, функционировала церковь во имя Св.Иоанна Златоуста (освящена в 1844 году).

В Духовной семинарии изучали классические славяно-греко-латинское церковное красноречия, медицину, рисование (с 1804г.), французский и немецкий языки (с 1808). В 1840 введены курсы: богословия, учение о вероисповеданиях и расколе, Священное Писание, герменевтика, православное исповедание, патистика, Библейская история Христианской Церкви - общая и русская, история, археология, церковное каноническое право, учение о богослужебных книгах, пасхалия; уроки логики, психологии, риторики, поэзии, физики, алгебры, еврейский, татарский, чувашский языки и др. В 1898 году в семинарии училось 181 учеников.

В 1917 году семинария была закрыта, а с 1930 года в семинарском здании разместился Башкирский сельскохозяйственный институт.

Первоначально семинария размещалась в деревянном здании на улице Фроловской. Это здание 5 марта 1806 г. сгорело и семинаристы длительное время проводили учебные занятия в тесных флигелях неподалеку.

Здание Духовной семинарии – памятник архитектуры XIX в., один из лучших образцов архитектуры классицизма в Уфе. Здание возведено в 1826–1828 гг. по проекту архитекторов Трофимова и Кудинова. В настоящее время в здании размещается Министерство  промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

К началу XX века в семинарии складывается Уфимская церковно-историческая наука. Так, преподаватель Духовнных мужского и женского епархиальных училищ Златоверховников Иван Егорович (1854–1920 гг.), выпускник уже своей Уфимской духовной семинарии, в 1899 году издал капитальный труд по истории епархии «Уфимская епархия. Географический, Этнографический, Административно-исторический и статистический очерк», а впоследствии явился автором учебников «Дроби простые и десятичные в совместном изложении их теорий» (1905), «Первые уроки мироведения», «Курс общей географии».

В это же время преподаватель Уфимской семинарии, епархиальный историк[xxxi] Херувимов Константин Петрович публикует актуальную работу «К столетию епископской кафедры и консисториального управления в Уфе епархии Оренбургской и Уфимской».

Священномученик Еварестов Евграф Васильевич (1858–1919 гг.), ректор семинарии, благочинный и настоятель Воскресенского кафедрального собора в Уфе, расширяет исследования о.Владимира Владиславлева, переиздав «Сказание о святой чудотворной иконе Божия Матере» в 1895 и 1898 годах.

В настоящее время здание, которое некогда занимала семинария является объектом культурного наследия народов России федерального значения и охраняется государством.

Ректоры 
Первым ректором был архимандрит Лаврентий (1800-1803).

 Архимандрит Филарет (Амфитеатров) (1804–1810 гг.)

Первым ректором семинарии в новом здании с 1827 года был архимандрит Лаврентий.

 Архимандрит Аполлинарий (Вигилянский) (1828) 
Архимандрит Феодотий (Озеров) (21 августа 1828 - 1831)
Архимандрит Пантелеимон (Помигуев) (1846–1855)
Григорий (Медиоланский) (11 октября 1855 — 1867)
 Григорий (Полетаев) (3 апреля 1867 — 5 сентября 1869)
 протоиерей Василий Бережковский (упом. 1883)
 Андроник (Никольский) (18 октября 1901—1903)
 Фаддей (Успенский) (8 января 1903—1903)
 Евграф Еварестов (1903, 1904, 1905) и. о.
 Мефодий (Краснопёров) (20 ноября 1906 — 10 февраля 1913)
 Павел (Вильковский) (1913—1914)
 Артемий (Ильинский) (8 мая 1915 — 14—17 июня 1917)
 Граммаков, Гавриил Иосифович (4 октября 1917— )

Известные выпускники 
 Варсонофий (Лузин) (1884—1937) — епископ Русской православной церкви;
 Глезденёв, Павел Петрович (1867—1923) — марийский просветитель, литератор и этнограф. Один из основоположников марийской художественной литературы;
 Иоасаф (Удалов) (1886—1937) — епископ Русской православной церкви, святой;
 Канцеров, Алексей Яковлевич (?—1918) — иерей, священномученик Русской православной церкви;
 Красносельцев, Николай Фомич (1845—1898) — историк церкви, археолог;
 Северовостоков, Аверкий Яковлевич (1845/1847—1918) — иерей, священномученик Русской православной церкви;
 Яблоков, Дмитрий Дмитриевич (1896—1993) — терапевт, учёный и клиницист. Академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии 2-й ст.

См. также

Примечания

Литература 
 Златоверховников И. Г. Уфимская епархия. Географический, Этнографический, Административно-исторический и статистический очерк — Уфа: Издание Уфимского епархиального братства Воскресения Христова, 1899. — С. 259—261.
 Васильева О. В., Латыпова В. В. Уфимская духовная семинария // Дорога к храму. История религиозных учреждений г. Уфы. — Уфа: 1993. — С. 59-62.
 Сухова Н. Ю. Высшая Духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). — М.: ПСТГУ, 2006. — С. 57.
 
 Свице Я. С. Библиотека Уфимской духовной семинарии (1800—1917 годы) // Библиотека в контексте российской социокультурной истории: краеведческий аспект : материалы Всероссийской научной конференции (с международным участием) (Уфа, 24-25 марта 2016 г.) / сост. А. Р. Бикбулатова; отв. ред. А. М. Фатхутдинова. — Уфа, 2016. — С. 156—159.

Ссылки 
 Архивы Башкортостана
 Семинария Уфимская духовная
 Выпускники Уфимской духовной семинарии.

Появились в 1800 году в России
1800 год в религии
Учебные заведения, расформированные в 1917 году
Уфа
Уфа
С
Уфимская епархия
Башкирский государственный аграрный университет
Утраченные храмы Уфы